Натуральне число 248
 248 рік до нашої ери
 248 рік нашої ери